Steiner kan som auktorsförkortning betyda:

 Axel Steiner
 Gerhard Steiner
 Gotthold Steiner
 Helmut Steiner
 Hans M. Steiner
 Josefina Steiner
 Julius Steiner
 Maximilian Steiner
 Warren Steiner

Robotskapade auktorsförkortningar